Казангап:
 Альтернативная запись собственного имени «Казанкап».
 Казангап Тлепбергенулы (1854—1921) — казахский кюйши и композитор.
 Казангап Байболов (1891—1945) — казахский народный поэт.